Ligier a fost o echipă de Formula 1 care a concurat în campionatul mondial între 1976 și 1996. Pe structura acestei echipe s-a fondat în 1997 echipa Prost care a activat până în 2002.

Palmares în Formula 1 

Ligier